

Списък на метеорните потоци по период

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Външни препратки 
 International Meteor Organization - Календар на метеорните потоци  (на български и седем други езика)
 Информация за метеорните потоци, bgastronomy.com
  ALPO meteor showers list
  SPA meteor showers list 
  International Meteor Organization 2006 meteor shower calendar (Pdf)